Macapo peut désigner :

Toponymes

Macapo : chef-lieu de la municipalité de Lima Blanco dans l'État de Cojedes ;
 Macapo : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Lima Blanco dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme